Эжен Джоанна Альфонс (Жене) Бервутс (; 26 марта 1956; Антверпен) — бельгийский актёр, известный по сериалу Windkracht 10, фильму SM-rechter и по кулинарной программе Gentse Waterzooi.

Биография 
Бервутс родился в Антверпене и с детства мечтал стать актёром. Учился в студии Германа Тирлика, которую окончил в 1980 году. В восьмидесятые годы в течение некоторого времени активно работал в Het Theater van de Derde Wereld in Europa, который тогда возглавлял Тоне Брюлин.

В 1988 году снялся в главной роли в фильме Георга Слёйзера «Исчезновение», который получил положительные отзывы критиков и ряд наград.

В 1990-е — 2000-е годы — постоянный актёр в фильмах Йоса Стеллинга («Летучий голландец», «Ни поездов, ни самолётов», «Бензоколонка», «Зал ожидания», «Душка»).

В 2013 году снялся в одной из заметных ролей в фильме Алекса ван Вармердама «Боргман» («Возмутитель спокойствия»), который участвовал в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля 2013 года, а также был выдвинут от Нидерландов на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

Бервёц также был заядлым участником популярной музыкальной программы Het Swingpaleis.

В феврале-марте 2012 года играл в мюзикле «Продюсеры». Также работал на радиостанции Antwerpen FM.

Личная жизнь 
С 2001 года Бервутс женат на актрисе Тинье Лорейнс, которая младше его на 22 года.

Фильмография 

 Patrouille Linkeroever — Pol Doornik (2016)
 Wat mannen willen — Bruce (2015)
 T. — Herman Donckers (2015)
 Paradise Trips — Mario (2015)
 De Biker Boys (телесериал) — камео (2015)
 Адмирал — Ван Гиннекен (2015)
 Image — Herman (2014)
  Amateurs — камео (2014)
  Cordon — Dirk Maes (2014)
 Последний бриллиант — Филипп де Мазьер (2014)
 Flying Home (2014)
 Wonderbroeders — Kardinaal (2014)
 Albert II- Edmond d’Hulst (2013)
 Боргман — Tuinman (2013)
 Ontspoord — Karel Allegaerts (2013)
 Aspe — Antoon Coninckx (2013)
 Flikken Maastricht — Van Kersteren (2013)
 Crème de la Crème — Raymond Knaepen (2013)
 Salamander — Senator Koen Rasenberg (2012—2013)
 Wolven — Steven Perseyn (2012—2013)
  Nono, het Zigzag Kind (2012)
  Bergica (2012)
 De verbouwing — Eugène (2012)
 Code 37 — Kurt Van Hees (2012)
  Dead Passion (2012)
 Vermist III — Thomas Verheyden (2011)
 Zone Stad — Jean-Yves de Dentergem van Bosvoorde (2011, 2012, 2013)
 Ella — Norbert (2010—2011)
 Het goddelijke monster — procureur De Balder (2011)
  Monster! — Barthold Vanderslagmulders(2010)
 Daijobu (2010)
 Wolf (film) — Steven Perseyn (Voorjaar 2010)
 Goesting — Kurt Goosens (2010)
 De laatste dagen van Emma Blank (2009)
 SM-rechter — Koen Allegaerts (2009)
  Abused (2008)
 Loft — Burgemeester Van Esbroeck (2008)
 Душка (Jos Stelling) — Bob (2007)
 Timboektoe — Pierre (2007)
 SEXtet (2007; Eddy Terstall) — профессор
 'n Beetje Verliefd (Martin Koolhoven) — Guy (2006)
  Witse- Hendrik Palfijn (2006)
 Suspect — Rob Dekoster (2005)
  Team Spirit 2 — прокурор Gilbert (2005)
 Kinderen van Dewindt — Bob Dewindt (2005)
 Gentse Waterzooi (2004)
 Синдром Альцгеймера (Erik Van Looy) — Seynaeve (2003)
  The gallery (2003)
 Saturday night fear (2001)
 De Grot (Мартин Кулховен) (2001)
  Spangen (2001)
 Бензоколонка, , реж. Йос Стеллинг (2000)
 Ни поездов, ни самолётов, реж. Йос Стеллинг — Mario Russo (1999)
 Глазами убийцы (Эрик Ван Лой) — Max Vogel (1999)
 Man van staal (Vincent Bal) — отец Виктора (1999)
 Recht op Recht- J.C. Pickery (1999)
 Hombres Complicados (Dominique Deruddere) — Fred (1998)
 Windkracht 10 (телесериал) — Peter Segers (1997)
 Straffe koffie(1997)
 The Bloody olive — Vincent Bal — Sam (1997)
 Lisa (Jan Keymeulen) — Robert (1996)
 Зал ожидания, реж. Йос Стеллинг (1995)
 Walhalla (Eddy Terstall) — Gunther (1995)
 Летучий голландец, реж. Йос Стеллинг (1995)
 De Legende van de Bokkerijders (Karst van der Meulen) — dr. Kirchhoffs/Zwarte kapitein (1994)
 Twee Zusters (1994)
 Ad fundum- адвокат Тейс (1993)
 Anchoress  (1993) — Reeve
 Mannen maken plannen — Jim (1993)
 Dilemma — Zeger (1990)
 Исчезновение (Георг Слёйзер) — Рекс Хофман (1988)
 't bolleken (1988)
 Macho city (1987)
 Skin- als S.T.A.N (1987)
 Crazy Love (Dominique Deruddere) (1987)
 Adriaen Brouwer (1986)
 Xenon (1984)
 Een vrouw tussen hond en wolf (1979)

Театр 
 Abattoir Fermé — Grey Gardens
 Compagnie De Koe — Outrage au Public, De wet van Engel
 Maandacht — Over weten en vergeten, The Juliet Letters
 Theatercompagnie — De eenzame weg
 Kamermuziekensemble van de Munt — Peter en de wolf
 Kaaitheater — Kopnaad, Maria Salomé
 Victoria — WYSIWYG
 De Tijd — Het Bal van de Pompiers, Groot en Klein, Neruda
 Crew — Man o war, U, Inferno, Beta
 Needcompany — Caligula

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте хора De Grungblavers